Перга́м (Пергамо́н, ) — античный город в исторической области Мизия на западе Малой Азии, бывший центр влиятельного государства династии Атталидов. Основан в XII в. до н. э. выходцами из материковой Греции. В 283—133 до н. э. столица Пергамского царства. Наивысшего расцвета достиг при Евмене I (263—241 гг. до н. э.) и Евмене II (197—159 гг. до н. э.). Являлся одним из крупнейших экономических и культурных центров эллинистического мира. Его раннехристианская церковь фигурирует в Откровении Иоанна Богослова как одна из семи церквей Апокалипсиса.

Руины — на северо-западной окраине современного Бергама в Турции, в 26 км от Эгейского моря.

История 
В древнегреческой мифологии Пергам был основан сыном Андромахи и Гелена (братом Гектора, первого мужа Андромахи). Новорожденный был наречен Пергамом в память о Троянской цитадели, которая называлась Пергам. После смерти Гелена Пергам с Андромахой переселились в Малую Азию, где Пергам основал новый город, получивший название по имени своего основателя.

При Атталидах в Пергаме была собрана вторая по величине (после Александрийской) библиотека античного мира. Согласно легенде, переданной Плинием Варрским, изобретение пергамента состоялось в Пергаме вследствие запрета египетских Птолемеев на вывоз папируса. Насчитывавшая в своё время 200 000 книг, библиотека была захвачена и вывезена в Римский Египет Марком Антонием. 

Пергам упоминается в Новом Завете: в нём, согласно Иоанну Богослову, — одна из семи церквей Апокалипсиса, где расположен «престол сатаны» ().

Раскопки Пергама велись немецкими археологами Карлом Хуманом и Эрнстом Курциусом в 1878—1886, 1900—1906 и последующие годы. На равнине сохранились руины римского города, среди которых выделяется Красный зал времён «славных императоров». В 1302 году византийский Пергам занимают турки эмирата Карасы, в 1356 данный бейлик был покорён османами. Название турецкого населённого пункта, расположенного на его месте — Бергама.

Достопримечательности 
Эллинистический Пергам был окружён мощной стеной с так называемыми Воротами Евмена. Над городом господствовал акрополь (возведён в основном Эвменом II), расположенный в динамически-живописной композиции на террасах; на верхних площадках находились дворцы пергамских царей, арсенал и Траянеум, несколько ниже — святилище Афины Никефоры. Рядом с последним во 2-й половине III века до н. э. были установлены замечательные по своей реалистической выразительности статуи, в том числе изображения галлов (скульптор Эпигон, известны в мраморных римских копиях (Умирающий галл и Галл Людовицов)). Одним из наиболее заметных сооружений был также комплекс алтаря Зевса (II век до н. э.).

Другие городские достопримечательности — библиотека, храм Деметры (3 в. до н. э.), театр (II в. до н. э.). Одним из наиболее выдающихся сооружений был славившийся на весь античный мир Асклепиум.

В Пергаме обнаружены одни из древнейших душевых кабин. Развалины целого комплекса душевых (начало II в. до н. э.) найдены при раскопках гимнасия. Здесь использовались семь уровней душевых установок. Вода лилась на людей сверху из магистральной системы, а затем текла в другое купальное помещение, доходя до последнего, откуда попадала в отводную систему.

Примечания

Ссылки 
 Pergamon — a collection of visualization projects of ancient Pergamum .
 Altertümer von Pergamon .

Города Древней Греции
Древние города Малой Азии
Археологические объекты в Турции
Измир (ил)